Клестов — русская фамилия. Известные носители:
 Клестов, Алексей Анатольевич (род. 1974) — российский футболист
 Клестов, Иван Васильевич (1872—1958) — краевед, художник, основатель и первый директор кузнецкого краеведческого музея.
 Ангарский (Клестов), Николай Семёнович (1873—1941) — русский революционный деятель, партийный литератор.

Клестова:
 Клестова, Ирина Борисовна (1907—1988) — русская и французская художница.